Scarzola ima više značenja:
 Scarzola, Perugia
 Scarzola, Reggio Emilia